BTC peut faire référence à :
  ;
  ;
 Abréviation militaire de Bataillon de Tirailleurs Coloniaux
 Oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan ;
 , un constructeur de matériel informatique taïwanais, notamment de lecteur de DVD ;
 , un opérateur de télécommunications au Botswana ;
 Abréviation couramment utilisée pour désigner le Bitcoin, une cryptomonnaie ;
 balance des transactions courantes ;
 Brique de terre compressée, brique de terre crue fortement comprimée.